

Cinema 
  The Root of All Evil – film del 1915
 Fiamme del destino (The Root of All Evil) – film del 1947 diretto da Block Williams

Musica 
 The Root of All Evil – traccia dell'album Octavarium dei Dream Theater del 2005
 The Root of All Evil – EP delle The Iron Maidens del 2008
 The Root of All Evil – album degli Arch Enemy del 2009